Николай Мандельштам:
 Мандельштам, Николай Мартынович (Нахим Менделевич, Нохим Менделевич 1826—1882) — русский акушер-гинеколог, учёный-медик, директор Могилёвской центральной повивальной и фельдшерской школ.
 Мандельштам, Николай Николаевич (1879—1929) — революционный и партийный деятель.